Carlos Abad Garrido, artísticamente conocido como Gran Purismo, es un MC proveniente de Schaffhausen, Suiza, pero de origen gallego (Español).

Biografía 
Gran Purismo es hijo de emigrantes gallegos afincados en Suiza. Carlos descubrió el hip-hop en 1992, cuando su primo Arto43 le grababa cintas de EPMD, LL Cool J entre otros. 

Tras ser durante años aficionado al rap, Gran Purismo tomó el micrófono por primera vez en 1996 en el local de ensayo de su primo, que formaba parte de la MAG 43.

Tras haber dado sus primeros pasos, GP encontró en su pueblo Schaffhausen a otros fanáticos del rap: ZEST fue su primera crew, en la que compartía micro con Kosi, Don Fidelis, MB, Smaga, y algo más tarde, con DJ Donnie Brasco y Sonia.

La íntima amistad con Carlos (Sens Unik), también gallego, generó una colaboración en dicho maxi llamada "dame más y más", que llegó a vender unas 1000 copias en Suiza. En 2001, este MC llega a conocer a Violadores del Verso, que le invitan a pasarse unos días en Zaragoza: en una sesión se graba "Suizaragoza" que aparecerá en el disco de Violadores del Verso "Vicios y virtudes“.

En 2004 edita EP de cinco temas que se publican en España en 2005. A finales de 2010 GP se encuentra terminando su primer álbum con Hazhe (Cloaka Company/Rapsusklei).

Discografía

Con Gran Purismo & Hazhe 
 "Hablando con Dios/Superestrella" (Maxi) (2006)
 "Aventuras en el paraíso" (LP) (2008)

Con Gran Purismo & Cool Remember 
 "Generaciones" (Maxi) (2006)
 "Neorrealismo" (EP) (2011)

En solitario 
 "Switzerland Tschorissos/Dame más y más" (Maxi) (2000)
 "Realidad EP" (EP) (2005)
 "SpitFire" (Maqueta) (2007)

Colaboraciones 
 Violadores del Verso "Vicios Y Virtudes" (Rap Solo, 2001)
 Violadores del Verso "Suizaragoza II" (2002)
 R de Rumba "RdRumba" (Rap Solo, 2004) (solo en el formato editado en Vinilo)
 Res Co "La Que Me Faltaba" (2005)
 King Der "RiddimZone CD2" (2006)
 Res Co "Limbo" (2006)
 Fuck tha posse "20 minutos mixtape vol. 1" (2006)
 Quilate (Mc) "Alma Libre" (2008)
 Premier Class "Ácido" (2009)
 Hazhe "Universal Language" (Fibonacci Musik, 2010)
  Lírico (MC) "No somos ciegos" (2008)

Referencias

Enlaces externos 
 Página de Gran Purismo en MySpace
 web oficial de Gran Purismo

Véase también 
 Rapsusklei
 Hazhe
 Doble V

Raperos de Suiza